Het Maartenscollege is een voormalig onderwijsinstituut voor middelbaar onderwijs in de Nederlandse plaats Tegelen, gemeente Venlo.

Maria Virgo / Tiglau 
Oorspronkelijk heette de school Maria Virgo. De school was in 1920 ontstaan doordat de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Steyl begonnen met ULO-onderwijs voor Nederlandse meisjes. Daarvóór hadden de zusters al vanaf 1898 lesgegeven aan hun internaatschool bij het klooster aan Duitse leerlingen. Wegens ruimtegebrek werd de school in 1938 verhuisd naar Tegelen. In 1976 kreeg de school een nieuwe naam: Tiglau.

Jongens-MULO 
In 1946 werd de jongens-MULO Sint-Martinus opgericht. Deze MULO werd aanvankelijk gehuisvest in enkele lokalen van het Missiehuis St. Michaël te Steyl. In 1956 werd een nieuw pand in gebruik genomen aan de Muntstraat. Vanaf 1976 waren zowel Maria Virgo als Sint-Martinus gemengde scholen.

Fusie 
Nadat de Mammoetwet in 1968 van kracht werd, verdween de titel (M)ULO en werden beide scholen een MAVO. In 1982 fuseerden beide scholen tot de Sint-Maartens MAVO, maar in de eerste jaren na de fusie bleven beide locaties nog in gebruik. In september 1987 verhuisde de fusieschool naar nieuwbouw, eveneens aan de Muntstraat. Vier jaar later fuseerde deze school nogmaals met de Scholengemeenschap LBO Tegelen, en verdween de prefix "Sint-". Weer vier jaar later fuseerde deze nieuwe scholengemeenschap nogmaals met enkele scholen in de regio, en werd het onderdeel van College Den Hulster in Venlo-Zuid. De school aan de Muntstraat werd gesloten.

Zie ook 
 College Den Hulster
 De Munt (Tegelen)

Voormalige school in Venlo
Voormalig schoolgebouw in Venlo